Elands River steht für:

 Elands River (Komati), Nebenfluss des Crocodile (Komati) in Südafrika
 Elands River (Limpopo), Nebenfluss des Crocodile (Limpopo) in Südafrika
 Elands River (Wilge), Nebenfluss des Wilge in Südafrika
 Elands River (Breede), Nebenfluss des Breede in Südafrika
 Elands River (Lepelle), Nebenfluss des Lepelle in Südafrika
 Elands River (Kat), Nebenfluss des Kat in Südafrika